(1779, Stuttgart  1838, Bâle), théologien évangélique allemand 
 Johann Christoph Blumhardt (1805, Stuttgart  1880, Bad Boll), un prêtre du revivalisme Wurtemberg, et un théologien protestant
 Christoph (Friedrich) Blumhardt (1842, Möttlingen  1919, Jebenhausen), un pasteur et théologien évangélique, et compositeur de chants religieux allemand

Patronyme allemand